Le sigle MSBP peut faire référence à :

 , anciennement , une banque de semences d'espèces végétales sauvages.
 Syndrome de Münchhausen par procuration,  (MSbP) en anglais.